Osoby o tym nazwisku:
 Juan Carlos Romanin – rzymskokatolicki duchowny
 Dmitrij Romanin – radziecki działacz partyjny